Meendaces II Restúnio (Mehendak Rshtuni) ou Meenes (Mehen) foi nobre armênio do , ativo no reinado do rei  . Em 358, participa de uma embaixada a Constantinopla na qual são libertados Genelo e Tirites, primos do rei, e presentes são enviados sob os cuidados de Meenes e os demais nobres que o acompanharam. Meenes era naapetes (chefe de família) de seu clã.

Bibliografia 

 

Armênios do século IV
Família Restúnio
Oficiais de Ársaces II da Armênia